Sten Leijonhufvud kan syfta på bland andra:

* Sten Eriksson (Leijonhufvud) (1518–1568), svensk friherre, militär och ämbetsman.
 Sten Leijonhufvud (1796–1869), svensk friherre, militär och hovman
 Sten Leijonhufvud (1826–1908), svensk friherre, militär och politiker
 Sten Leijonhufvud (1852–1928), svensk friherre och militär
 Sten Leijonhufvud (1875–1957), svensk friherre och statistiker